Carbonate bezeichnet

 Carbonate, anorganische Salze der Kohlensäure
 Kohlensäureester, deren organische Analoga
 Carbonate (Lombardei) Stadt in der Provinz Como, Italien
 Carbonate (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten